Rivière au Saumon peuvent se référer à:

Toponymes

Canada

 Rivière au Saumon: fleuve côtier canadien se jetant dans la Baie James, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.
 Rivière au Saumon: affluent canadien du Saint-François situé dans la municipalité de Weedon, dans la MRC Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Rivière au Saumon: affluent canadien de la rivière Saint-François, située dans la municipalité de Melbourne, dans la MRC du Val-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Rivière au Saumon: affluent canadien de la rivière Saint-Jean, dans le territoire non organisé du Lac-Jérôme, dans la MRC de la Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.
 Rivière du Port au Saumon, un affluent de la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans La Malbaie, MRC de Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Voir autres variantes 

 Rivière à Saumon: situé dans Petit-Mécatina (territoire non organisé), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord, au Québec.
 Rivière Saumon: affluent de la rivière des Outaouais, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec.
 Rivière Saumon Ouest: cours d'eau traversant la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec.
 Petite rivière Saumon (Argenteuil): tributaire de la rivière des Outaouais, dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans la MRC de Argenteuil, dans la région administrative des Outaouais, dans l'ouest du Québec.
 Rivière Trois Saumons, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Trois Saumons Est, un affluent de la rivière Trois Saumons (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Damase-de-L'Islet et de Saint-Aubert, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.